Important People – film del 1934 diretto da Adrian Brunel
Important People – cortometraggio del 2011 diretto da Alex Yap-Young